La liste des stations du métro de Varsovie, en Pologne, comprend  ( d'arrêt), depuis le . Néanmoins, de nombreux travaux sont en cours, avec notamment le projet de construction d'une  puis d'une 3 dès la fin des travaux de la , ce qui portera à 40 le nombre de stations du métro de Varsovie.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de gares en Pologne
 Transports en commun de Varsovie

Lien externe 
 

Varsovie

Transport en commun en Pologne